Andrea Colorio – scrittore italiano
 Bruno Colorio – pittore, disegnatore e incisore italiano
 Gino Colorio –  ingegnere e docente italiano